Az 1996. évi nyári olimpiai játékokon a női strandröplabdatornát július 23. és 27. között rendezték. A tornán 18 páros vett részt. Először rendeztek az olimpián strandröplabdatornát.

Mérkőzések 
A tornát vigaszágas kieséses rendszerben bonyolították le.

A mérkőzéseket a döntő és a bronzmérkőzés kivételével egy nyert szettig játszották, amelyben 15 pontot kellett elérni a győzelemig. 14–14-es állás után két pont különbség kellett a győzelemhez, azonban legfeljebb 17 pontig tartott a mérkőzés. A helyosztó mérkőzéseken két nyert szettig tartottak a mérkőzések, a szettek megnyeréséhez 12 pontot kellett elérni.

Kiemelés

Eredmények 
<div id="fordulo1">

1. forduló 
A 15–18. helyen kiemelt párosok játszottak egymással.
A győztesek a 2. fordulóba jutottak, a vesztesek a vigaszág 1. fordulójába kerültek.

<div id="fordulo2">

2. forduló 
Az 1–14. helyen kiemelt párosok és az 1. forduló győztesei játszottak egymással.
A győztesek a 3. fordulóba jutottak, a vesztesek közül a két legalacsonyabban kiemelt a vigaszág 1. fordulójába, a hat magasabban kiemelt a vigaszág 2. fordulójába került.

<div id="fordulo3">

3. forduló 
A 2. forduló győztesei játszottak egymással.
A győztesek a 4. fordulóba jutottak, a vesztesek a vigaszág 3. fordulójába kerültek.

<div id="fordulo4">

4. forduló 
A 3. forduló győztesei játszottak egymással.
A győztesek az elődöntőbe jutottak, a vesztesek a vigaszág 5. fordulójába kerültek.

Vigaszág 
<div id="remeny1">

1. forduló 
Az 1. forduló vesztesei a 2. forduló vesztesei közül a két legalacsonyabban kiemelt párossal játszottak.
A győztesek a vigaszág 2. fordulójába jutottak, a vesztesek a 17. helyen végeztek.

<div id="remeny2">

2. forduló 
A vigaszág 1. fordulójának győztesei a 2. forduló vesztesei közül a hat magasabban kiemelt párossal játszottak.
A győztesek a vigaszág 3. fordulójába jutottak, a vesztesek a 13. helyen végeztek.

<div id="remeny3">

3. forduló 
A vigaszág 2. fordulójának győztesei a 3. forduló veszteseivel játszottak.
A győztesek a vigaszág 4. fordulójába jutottak, a vesztesek a 9. helyen végeztek.

<div id="remeny4">

4. forduló 
A vigaszág 3. fordulójának győztesei mérkőztek meg egymással.
A győztesek a vigaszág 5. fordulójába jutottak, a vesztesek a 7. helyen végeztek.

<div id="remeny5">

5. forduló 
A vigaszág 4. fordulójának győztesei a 4. forduló veszteseivel játszottak.
A győztesek az elődöntőbe jutottak, a vesztesek az 5. helyen végeztek.

Elődöntők 
A 4. forduló győztesei és a vigaszág 5. fordulójának győztesei mérkőztek meg.
A győztesek a döntőbe jutottak, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Források

Kapcsolódó szócikkek 
Férfi strandröplabdatorna az 1996. évi nyári olimpiai játékokon

NStrand